Лас Вегитас има више значења:

 Лас Вегитас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Вегитас, Ел Барбаро (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику